Отем Хэйз (, ) — американская порноаткриса и эротическая модель, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 25 марта 1976 года в Арканзасе. В порноиндустрии дебютировала в 1996 году, в возрасте около 20 лет. Первый фильм, в котором снялась — Pregnant Babes 9 компании AVS.

Снималась для таких студий, как 4-Play Video, Adam & Eve, Anabolic Video, Devil’s Film, Extreme Associates, Hustler Video, VCA, Metro и других. В титрах некоторых фильмах указана как Черри Долл (Cherri Doll). Снималась вместе с такими звёздами, как Аврора Сноу, Оливия Сэйнт, Вики Ветте и многие другие.

В 2003 году получила AVN Awards в категории «самая скандальная сцена секса» за фильм Autumn Haze vs. Son of Dong (2002).

Ушла из индустрии в 2009 году, снявшись более чем в 140 фильмах.

Личная жизнь 
Состоит в браке, имеет двоих детей.

Награды и номинации 
 2003 AVN Awards — самая скандальная сцена секса — Autumn Haze vs. Son of Dong

Избранная фильмография 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 GooeyBuns Sineplex 2000 
 Skeeter Kerkove's Teen Patrol
 Grrl Power! 3 (2001)
 Cum Swapping Sluts #1
 Pure Filth (2005)
 Tight End Talent (2005)
 Unreal Sex (2005) 
 Cum Tasters (2004) 
 Droppin' Loads 3 (2004) 
 A Girl's Affair 67 (2004)
 Sitting Pretty (2004) 
 Totally Fucked (2004) 
 Anal Assault 3 (2003) 
 Bark Like a Dog (2003) 
 Cockless 26 (2003) 
 Extreme Penetrations 3 (2003) 
 Gooey Buns 1 (2003) 
 Lot Lizards (2003) 
 Naked Hollywood 20 (2003) 
 Pillow Talk (2003) 
 Strapped (2003) 
 Stuck on You (2003) 
 Throat Bangers 2 (2003) 
 The West Coast Gangbang Team 3 (2003) 
 We Swallow 2 (2003) 
 Gang Bang, Vol. 1 (2002) 
 Black Dicks in White Chicks 2 (2002) 
 Cum Swapping Sluts (2002) 
 Cunt Hunt (2002) 
 Autumn Haze vs. Son of Dong (2002) 
 Bang My White Tight Ass (2002) 
 Cum Dumpsters (2002) 
 Different Worlds (2002) 
 Fast Times at Deep Crack High 8 (2002) 
 Gag Factor 8 (2002) 
</td> 
 Naughty Little Nymphos 9 (2002) 
 Pink Eye (2002) 
 Trailer Trash Nurses 6 (2002) 
 V-Eight 6 (2002) 
 White Trash Whore 25 (2002) 
 Young and Anal 25 (2002) 
 Caveman Humping (2001) 
 Anal Addicts 2 (2001) 
 Cockless 4 (2001)
 Cockless 5 (2001) 
 Extreme Teen 16 (2001) 
 Fuckumentary 4 (2001) 
 Gang Bang Slut 6 (2001) 
 Grrl Power! 3 (2001) 
 Jail Babes 19 (2001) 
 She Squirts 9 (2001) 
 Coed Cocksuckers 21 (2000) 
 Gangland 17 (2000) 
 All Natural 6 (2000) 
 Anal University 7 (2000) 
 Asses Galore 11 (2000) 
 Creating Nicole (2000) 
 Hot Bods and Tail Pipe #16 (2000) 
 Pussyman's Decadent Divas 8 (2000) 
 Sleazy Riders (2000) 
 Torrid Tramps (2000) 
 Traces of Love (2000) 
 Nasty Nymphos 25 (1999) 
 North Pole #9 (1999)
 Rough Sex 1 (1999) 
 Caution: Your Azz Is in Danger 3 (2002) 
 Butts Sluts 7 (2001) 
 Fuck Pigs 3 (1999) 
|}

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США